Troll kan avse:
 Troll – ett väsen ur den nordiska folktron
 Troll (Tolkien) – en varelse i Tolkiens värld
 Internettroll – avsiktligt provokativ person på internetforum
 Troll (musikgrupp) – en svensk popgrupp från Falun
 Troll (bil) – en norsk bilmodell som tillverkades 1956
 Troll (black metal) – ett norskt black metalband från Hamar i Hedmark
 Troll (oljefält) – ett gas- och oljefält på den norska kontinentalsockeln i Nordsjön
 Troll (forskningsstation) – en norsk forskningsstation i Drottning Mauds land i Antarktis
 Troll (1971) – en svensk komedi- och dramafilm från 1971
 Troll (film) – en film från 1986
 Troll (musikalbum) – av norska musikgruppen Lumsk
 Troll metal – en blandning av black metal och folk metal

Se även 
 Damtroll –  små troll-leksaksfigurer av gummi
 Trolltech
 Trollywood
 Trolling – en typ av sportfiske